Кайла може да се отнася до:

 Кайла – митологична фигура
 Кайла – спътник на Юпитер